Parigi
Gaîté – stazione della metropolitana di Parigi
Rue de la Gaîté – strada del XIV arrondissement di Parigi
Théâtre de la Gaîté – teatro del III arrondissement di Parigi
Théâtre de la Gaîté-Montparnasse – teatro del XIV arrondissement di Parigi